ISPE steht für:

 ISPE FC (Institute of Science & Physical Education Football Club), Fußballverein in Mandalay, Myanmar
 International Society for Pharmaceutical Engineering, Verein zur Erforschung und Verbesserung von Produktionsstandards für die pharmazeutische Industrie
 International Society for Pharmacoepidemiology, international tätige Gesellschaft zur Förderung der Pharmakoepidemiologie und der Pharmakovigilanz
 International Society for Philosophical Enquiry, Verein für Hochbegabte

Abkürzung